

Presentación previa 
 'Defensor del título:  Jerzy Janowicz
El polaco no defenderá su títulos ya que decidió participar del Masters de Madrid 2013 que se disputa concomitantemente.

 Cabezas de serie 

 Albert Montañés (Segunda ronda)
 'Aljaž Bedene (Campeón)
 Blaž Kavčič (Segunda ronda)
 Guido Pella ''(Segunda ronda)

<ol start=5> 
  Gaël Monfils ''(Baja)
  Andreas Haider-Maurer ''(Cuartos de final)
  Adrian Mannarino ''(Cuartos de final)
  Federico Delbonis ''(Semifinales)
  Steve Darcis (Primera ronda)
</ol>

Cuadro
Clave

 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 s = Partido suspendido

 w/o = No presentación
 Alt = Alternativo
 SE = Exención especial
 PR = Ranking protegido

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Roma Open 2013